Steinert puede referirse a:

 La enfermedad de Steinert.

Varias personas con este apellido:
 Otto Steinert (1915 - 1978), fotógrafo alemán.
 Hannes Steinert (n. 1954), pintor y escultor alemán.
 Damián Steinert (n.1986), futbolista argentino.

Véase también Steiner